Дюпати́ ) — французская фамилия:

 Дюпати, Жан-Батист Мерсье (1744—1788) — французский юрист и писатель.
 Дюпати, Шарль Мерсье (1771—1825) — французский скульптор.
 Дюпати, Эммануэль Мерсье (1775—1851) — французский драматург, член Французской академии.